Dorota Lotrinská (francouzsky: Dorothée de Lorraine; 24. května 1545 – 2. června 1621, Nancy) byla členkou rodu Lotrinských a sňatkem s Erikem II., vévodou brunšvicko-lüneburským, vévodkyně brunšvicko-lünebursko-calenberská.

Narodila se v Château de Deneuvre jako třetí dítě a druhá dcera Františka I., vévody lotrinského, a Kristiny Dánské. Jejími prarodiči z otcovy strany byli Antonín, vévoda lotrinský, a Renata Bourbonsko-Montpensierská a jejími prarodiči z matčiny strany byli Kristián II. Dánský a Izabela Rakouská.

Život 
Dorota dostala jméno po své tetě z matčiny strany. Narodila se zmrzačená nebo chromá, což bylo přičítáno stresu její matky během těhotenství (otec zemřel měsíc po jejím narození, 12. června 1545). Během návštěvy její tety a strýce z matčiny strany v roce 1551, byly ona a její sestra popsány takto:Obě krásné děvčátka, jen ta nejmladší je chromá a nemůže chodit, proto ji strýc a teta objímali tím něžněji.Dorota byla v sobě měla určitý šarm a veselost. Její bratr a rodina jí byli oddáni. Svému bratrovi pomohla v areálu vévodského paláce navrhnout terasovité zahrady, zdobené fontánami a oranžériemi; pojmenoval po ní zvon v nové hodinové věži v Nancy. V roce 1573 se v Remeši zúčastnila svatby francouzského krále a Luisy Lotrinské.

Dne 26. listopadu 1575 se v Nancy provdala za Erika II., vévodu brunšvicko-lüneburského, starého přítele její rodiny a čerstvého vdovce z nešťastného manželství se Sidonií Saskou. V roce 1578 se k Erikovi připojila na jeho válečné výpravě na podporu Juana d'Austria v Namuru. Ve stejném roce Erik pomáhal Filipovi Španělskému dobýt Portugalsko. Dorota žila na španělském dvoře a stala se královou blízkou přítelkyní.

V roce 1582 Dorota přesvědčila Granvella, aby doporučil Erika na post neapolského místokrále. Zemřel však v roce 1584. Její manželství bylo bezdětné. Po smrti Erika se Dorota připojila ke své matce v Tortoně. V roce 1589 se v Lyonu setkala se svou neteří Kristinou Lotrinskou.

V roce 1597 se podruhé provdala za francouzského šlechtice Marca de Rye de la Palud, markýze de Varambon, hraběte de la Roche et de Villersexel, který zemřel o rok později, v prosinci 1598. V roce 1608 se vrátila do Lotrinska. Po zbytek svého života zůstala v Lotrinsku, kde v roce 1621 ve věku 76 let zemřela. Byla pohřbena v Église des Cordeliers v Nancy.

Reference 

Lotrinské princezny
Francouzské šlechtičny
Narození v roce 1545
Narození 24. května
Úmrtí v roce 1621
Úmrtí 2. června
Úmrtí v Nancy
Ženy